Галга́л (гилгал; ; gilgal; круг, диск) — библейский термин из Ветхого Завета.

 Галгал (колесо) — часть фразы: «Колеса те я слышал были названы вращающимися колесами»; ошибочно в Синодальном переводе «К колесам сим, как я слышал, сказано было: „галгал“» ().
 Галгал — топоним, первая стоянка евреев в обетованной земле после перехода через Иордан, под начальством Иисуса Навина. Ассоциируется с теллем Dshуldshul в 10-ти стадиях (½ ч. пути) от Иерихона и в 50-ти стадиях (2 часа пути) от Иордана.
 Галгал (киббуц) (גִּלְגָּל; ) — поселение с населением около 1400 человек в Израиле.
 Галгал  — столица одного из ханаанейских государств (Иош., 12, 23). Судя по месту в списке ханаанейских городов находился на севере, возможно в деревне Galgalis, лежавшей в 6 римских милях к северу от Автипатриды или ассоциируется с теллем Dshildshul на юго-востоке от Антипатриды.
 Галгал  — местопребывание «сыновей пророческих», упоминается во () и (), (). Отождествляется с деревней Dshildshlia к юго-западу от Силома.

См. также 
 Галгаи | Галган | Гелилоф
 Гил-Галад
 Чакра ( — круг, колесо, диск).

Примечания